Ли́лано () — округ в штате Мичиган, США. Официально образован в 1840 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 21 708 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 6 557,887 км2, из которых 898,731 км2 суша и 5 659,156 км2 или 86,000 % это водоемы.

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 21 119 жителей в составе 8 436 домашних хозяйств и 6 217 семей. Плотность населения составляет 23,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 13 297 жилых строений, при плотности застройки около 15,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 93,52 %, афроамериканцы — 0,25 %, коренные американцы (индейцы) — 3,66 %, азиаты — 0,24 %, гавайцы — 0,02 %, представители других рас — 1,34 %, представители двух или более рас — 0,97 %. Испаноязычные составляли 3,29 % населения независимо от расы.

В составе 29,90 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 63,60 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 7,10 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 26,30 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 22,30 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,80 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,48 человека, и средний размер семьи 2,89 человека.

Возрастной состав округа: 24,40 % моложе 18 лет, 5,70 % от 18 до 24, 24,20 % от 25 до 44, 28,30 % от 45 до 64 и 28,30 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 43 лет. На каждые 100 женщин приходится 99,50 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 97,10 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 47 062 USD, на семью — 53 228 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 35 719 USD против 25 778 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 24 686 USD. Около 3,30 % семей и 5,40 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 6,40 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 4,50 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Спорт 
По округу с 2005 по 2008 год проходили мужская и женская шоссейная однодневная велогонка Тур Лилано.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Лилано, штат Мичиган
 Национальная ассоциация округов США
 Торговая палата округа Лилано (Leelanau Peninsula), штат Мичиган
 Торговая палата округа Лилано (Glen Arbor), штат Мичиган
 Торговая палата округа Лилано (Leland), штат Мичиган
 Торговая палата округа Лилано (Northport-Omena), штат Мичиган 
 Торговая палата округа Лилано (Suttons Bay), штат Мичиган
 The Leelanau Enterprise
 Leelanau.com
 The Leelanau Post
 Fountain Point Resort website

Округа Мичигана